Australian Open 2010 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 18–31 ianuarie 2010. A fost a 98-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură, din plexicushion. Turneul a făcut parte din circuitul masculin ATP World Tour 2010 și din circuitul feminin WTA Tour 2010. Câștigătorii au primit câte două mii de puncte.

Campioni
Simplu masculin a fost câștigat de numărul 1 mondial, Roger Federer, care l-a învins în finală pe Andy Murray. A fost al patrulea său titlu la Australian Open și al 16-lea titlu major în general.

Campioana en-titre Serena Williams și-a apărat cu succes titlul, învingând-o pe Justine Henin în finală, pentru a câștiga titlul de simplu feminin la Australian Open 2010. A fost al cincilea ei titlu de simplu Australian Open și al 12-lea titlu major de simplu în general, depășind recordul Open Era (deținut în comun de Margaret Court, Steffi Graf, Monica Seles și Evonne Goolagong Cawley) pentru cele mai multe titluri de simplu la Australian Open.

Bob și Mike Bryan au fost campionii en-titre și și-au apărat cu succes titlul după ce au câștigat finala împotriva perechii Daniel Nestor și Nenad Zimonjić.

Campioanele en-titre Serena și Venus Williams și-au apărat cu succes titlul, învingându-le în finală pe Cara Black și Liezel Huber, pentru a câștiga titlul feminin de tenis de dublu la Australian Open 2010. A fost al patrulea titlu la Australian Open la dublu al surorilor Williams.

Cara Black și Leander Paes au câștigat titlul la dublu mixt învingând în finală perechea Ekaterina Makarova și Jaroslav Levinský.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și premii în bani

Puncte

Premii în bani

* per echipă

Note

Legături externe
 Australian Open official website

2010
2010 în tenis